Peeter van Aelst ou Pieter van Aelst peut désigner :
 Pieter Coecke van Aelst (1502-1550), peintre et architecte-scénographe flamand ;
 Pieter van Aelst (?-1536), tapissier bruxellois ;
 Peeter van Aelst (), peintre néerlandais de nature morte évoqué par Cornelis de Bie dans Het Gulden Cabinet ;
  (), peintre flamand de scène de genre actif à Anvers.